25 км, 25-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.; от места развития ж. д. инфраструктуры образованы название населённых пунктов
 населённые пункты 
 25 км — казарма как населённый пункт в Надеждинском районе Приморского края.
 25 километр, 25 км Железной Дороги Мончегорск-Оленья — посёлок в Мурманской области в составе городского округа Мончегорск.
 25 километр — одно из названий посёлка в Мурманской области, а позже микрорайона Кукисвумчорр.
 25 км — разъезд в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 объекты железнодорожной инфраструктуры

Азербайджан 
 25 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 552640

Белоруссия 
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Белорусская железная дорога. Код 167020

Грузия 
 25 км — пассажирская платформа, Грузинская железная дорога. Код 579318

Кыргызстан 
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 719234

Россия 
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 273229
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 862911
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 842157
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 635698
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 222321
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 206314
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 016348
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 772039
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 765317

 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 290545
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 543068
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 535625
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 601530
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 812414
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 818514

Украина 
 25 км (платформа, Харьков), о.п. Южные Пятихатки — остановочный пункт / пассажирская платформа в Рогани. Код 440552
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога. Код 426019
 25 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 457125

См. также 
 Будка железной дороги 25 км